Viatcheslav Ievguenievitch Daïev (en ) est un footballeur russe né le  à Toula. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie 

International, il reçoit huit sélections en équipe de Russie de 2001 à 2002. Il fait partie du groupe russe lors de la Coupe du monde 2002.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du Baltika Kaliningrad
Joueur du Torpedo Moscou
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Entraîneur russe de football
Entraîneur du Torpedo Moscou
Naissance en septembre 1972
Naissance à Toula